Ernesto de Sajonia (en alemán: Ernst Prinz von Sachsen, Dresde, 5 de abril de 1831 - id.12 de mayo de 1847) fue un príncipe sajón fallecido en su juventud.

Vida 
Ernesto era el cuarto hijo, aunque segundo varón del rey Juan I de Sajonia y la princesa Amalia Augusta de Baviera, cuando nació su padre aún no era rey de Sajonia (se convirtió en rey en 1854). Era hermano de los reyes Alberto y Jorge. También era primo del emperador Francisco José I de Austria.

El príncipe se criaria con sus hermanos, pasando su corta vida junto a sus padres en el corte sajona. Al igual que otros príncipes de Sajonia, de haber sobrevivido a su hermano Alberto se hubiera convertido en rey ya que él no tuvo descendencia legítima.

Ernesto murió prematuramente a la edad de 16 años. El doctor Carlos Gustavo Carus, médico de la corte de Sajonia, le había diagnosticado una forma de púrpura que acabó con la vida del adolescente. Está enterrado en la Cripta de Wettin de la Iglesia Católica de la Corte en Dresde.

Él fue el primero de sus hermanos en morir y además de sus cinco hermanas, cuatro murieron en la juventud al igual que Ernesto, por lo tanto de los nueve hijos de sus padres, solo les sobrevivieron tres. En el parque del Castillo de Weesenstein donde murió se conserva un monumento en su honor.

Referencias 

Nacidos en 1831
Fallecidos en 1847
Nobles de Alemania